Любимовка — топоним:

Казахстан
 Любимовка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Любимовка — исчезнувшее село в Успенском районе Павлодарской области.
 Любимовка — до 2010 г. название села Космурат Жуалынского района Жамбылской области.

Россия

Населённые пункты 
Башкортостан
 Любимовка — деревня в Аскинском районе.

Брянская область
 Любимовка — деревня в Дубровском районе.

Костромская область
 Любимовка — посёлок в Макарьевском районе.

Курская область
 Любимовка — село в Большесолдатском районе.
 Любимовка — деревня в Фатежском районе.
 Любимовка — село в Кореневском районе.
 Любимовка — хутор в Медвенском районе.

Новосибирская область
 Любимовка — упразднённый посёлок в Карасукском районе.

Мордовия
 Любимовка — посёлок в Ардатовском районе, упразднён в 1983 году.
 Любимовка — посёлок в Большеигнатовском районе.

Московская область
 Любимовка — посёлок в Пушкинском районе, в 2003 г. включён в состав села Тарасовка.

Омская область
 Любимовка — деревня в Муромцевском районе.
 Любимовка — деревня в Нижнеомском районе.
 Любимовка — село в Оконешниковском районе.

Оренбургская область
 Любимовка — село в Тоцком районе.

Рязанская область
 Любимовка — село в Пронском районе.

Самарская область
 Любимовка — посёлок в Красноармейском районе.

Тамбовская область
 Любимовка — посёлок в Никифоровском районе, в 2001 году включён в состав посёлка Дмитриевка.

Татарстан
 Любимовка — деревня в Тетюшском районе.

Тверская область
 Любимовка — деревня в Лихославльском муниципальном округе.

Тульская область
 Любимовка — село в Воловском районе.
 Любимовка — деревня в Куркинском районе.

Чувашия
 Любимовка — село в Порецком районе.

Реки 
 Любимовка — река в Пермском крае, приток Лысьвы.
 Любимовка — река в Татарстане, приток Улемы.

Другое 
 Любимовка — подмосковная усадьба, принадлежавшая К. С. Станиславскому.
 Любимовка — фестиваль молодой драматургии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Любимовка — село в Нижнегорском районе.
 Любимовка — исчезнувшее село в Сакском районе.
 Любимовка — исчезнувшее село в Симферопольском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Любимовка — бывший посёлок, ныне часть Нахимовского района.

Украина 
 Любимовка — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Любимовка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Любимовка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Любимовка — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Любимовка — село в Томаковском районе Днепропетровской области, ликвидировано в 1988 году
 Любимовка — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Любимовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Любимовка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Любимовка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Любимовка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Любимовка — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Любимовка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Любимовка — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Любимовка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Любимовка — село в Машевском районе Полтавской области.
 Любимовка — село в Ивановском районе Херсонской области.
 Любимовка — посёлок городского типа в Каховском районе Херсонской области.
 Любимовка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.